NUDT12 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 462 амінокислот, а молекулярна маса — 52 076.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД, іонами металів, іоном магнію, НАДФ, іоном марганцю. 
Локалізований у пероксисомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки